Templo Dourado pode referir-se a:</ref>

 Harmandir Sahib, Amritsar, Índia
 Kinkaku-ji, Quioto, Japão

Ao livro de Yukio Mishima

Desambiguação